Polypodiales är en ordning av ormbunkar. Polypodiales ingår i klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Polypodiales 9667 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter